Hocabá bezeichnet:

 Hocabá (Ort), Ort im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 Hocabá-Homún, Fürstentum der Maya auf Yucatán
 Municipio Hocabá, Municipio im mexikanischen Bundesstaat Yucatán